Peter Williams (wielrenner) - Engels wielrenner
 Peter Williams (Amerikaans acteur) - Amerikaans-Brits acteur
 Peter Williams (Jamaicaans acteur) - Jamaicaanse acteur
 Peter Williams (zwemmer) - Zuid-Afrikaans zwemmer
 Peter Williams (dans) - Engels designer, danscriticus en schrijver/redacteur
 Peter Williams (advocaat) - Nieuw-Zeelands advocaat en activist voor betere strafwetgeving
 Peter Williams (rugby) - Engels rugbyspeler
 Peter Williams (coureur) - Engels motorcoureur
 Peter Williams (curling) - Welsh curlingspeler
 Peter Williams (atleet) - Brits paralympisch atleet
 Peter Bailey Williams - Welsh Anglicaans priester en amateur-historicus
 Peter Williams (methodist) - Welsh methodist, best bekend als uitgever van bijbels in het Welsh